Sciences Po est une marque et le nom couramment donné aux instituts d’études politiques (IEP) français :
 Sciences Po Aix, à Aix-en-Provence ;
 Sciences Po Bordeaux ;
 Sciences Po Lille ;
 Sciences Po Lyon ;
 Sciences Po Paris, avec des campus en régions : Nancy, Dijon, Poitiers, Menton, Le Havre et Reims ;
 Sciences Po Rennes ;
 Sciences Po Grenoble ;
 Sciences Po Saint-Germain-en-Laye.
 Sciences Po Strasbourg ;
 Sciences Po Toulouse ;

Par le passé, c’était aussi le nom donné à :
 l’École libre des sciences politiques qui a donné naissance à Sciences Po Paris.

Par ailleurs, d’autres établissements d’enseignement supérieur des sciences politiques sont communément appelés Sciences Po :
 le département de science politique de la Sorbonne de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
 l'Institut d'études politiques de Madagascar.